Alessandro Perissinotto (1964) – scrittore, traduttore e insegnante italiano
 Giada Perissinotto (1974) – fumettista italiana
 Giovanni Perissinotto (1953) – dirigente d'azienda italiano
 Giovanni Perissinotto (1925-2017) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Ivo Perissinotto (1952-2017) – calciatore italiano